La Primera División 1935-1936 è stata l'8ª edizione della massima serie del campionato spagnolo di calcio, disputata tra il 10 novembre 1935 e il 28 aprile 1936 e concluso con la vittoria del', al suo quarto titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Isidro Lángara () con 27 reti.

È stato l'ultimo torneo prima di una pausa di tre anni dovuta alla guerra civile spagnola.

Classifica finale

Legenda:
      Campione di Spagna.
      Retrocesse in Segunda División 1939-1940.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:

Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.

Note:
L'Athletic Madrid fu riamesso in Primera División 1939-1940 a causa dell'esclusione dell'Oviedo, il cui campo da gioco era stato seriamente danneggiato dai bombardamenti avvenuti durante la guerra civile spagnola.

Risultati

Tabellone

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Primati stagionali
 Maggior numero di vittorie: Athletic Bilbao (14)
 Minor numero di sconfitte: Athletic Bilbao (5)
 Migliore attacco: Oviedo (63 reti segnate)
 Miglior difesa: Barcellona (32 reti subite)
 Miglior differenza reti: Madrid CF (+27)
 Maggior numero di pareggi: Valencia (5)
 Minor numero di pareggi: Osasuna (0)
 Maggior numero di sconfitte: Osasuna (15)
 Minor numero di vittorie: Siviglia, Atletico Madrid (6)
 Peggior attacco: Siviglia (27 reti segnate)
 Peggior difesa: Osasuna (55 reti subite)
 Peggior differenza reti: Siviglia (-21)

Note

Voci correlate
Coppa della Repubblica 1936
Segunda División spagnola 1935-1936

Collegamenti esterni

Calcio nel 1935
Calcio nel 1936
1935-1936